Huberts ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Huberts (* 1982), deutscher Autor
 Dirk Hubers (1913–2003), niederländischer Keramiker
 Helmut Huberts (* 1944), österreichischer Fußballspieler
 Jan Huberts (1937–2016), niederländischer Motorradrennfahrer
 Peter Huberts (* 1961), österreichischer Fußballspieler
 Shaun Huberts (* 1981), kanadischer Musiker, Songwriter und Produzent
 Terry Huberts (* 1946), kanadischer Politiker
 Trees Huberts-Fokkelman (1934–2013), niederländische Politikerin
 Wilhelm Huberts (1938–2022), österreichischer Fußballspieler
 Wilhelm Huberts (Fußballspieler,  1947) (* 1947), österreichischer Fußballspieler 
 Willem Huberts (* 1953), niederländischer literaturhistorischer Forscher, Dichter und Autor